Vargem Bonita (Santa Catarina), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Santa Catarina
Vargem Bonita (Minas Gerais), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Minas Gerais